Die Saison 2014/15 war die 16. Spielzeit der HockeyAllsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse. Die Hauptrunde der Spielklasse wurde vom VIK Västerås HK gewonnen, den Aufstieg in die Svenska Hockeyligan schafften jedoch die Malmö Redhawks, der Rögle BK und zum ersten Mal der Karlskrona HK, während der Traditionsclub Södertälje SK erstmals in die Drittklassigkeit abstieg.

Teilnehmer

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 14 Mannschaften jeweils 52 Spiele. Da die Svenska Hockeyligan zur kommenden Saison die Anzahl der Teilnehmer von zwölf auf 14 erhöhen wird, kommt es zu signifikanten Änderungen bei der Ermittlung der Aufsteiger. Die Teams auf den ersten beiden Plätzen nach der Hauptsaison treten im HockeyAllsvenska Finalen in einer Best-of-Five-Serie gegeneinander an, wobei der Gewinner direkt in die erste Liga aufsteigt. Währenddessen ermitteln die Vereine auf den Rängen drei bis acht in der Slutspelsserien die Teilnehmer an den Relegationsspielen, wo die beiden Letztplatzierten der Svenska Hockeyligan und der Verlierer des HockeyAllsvenska Finalen als Gegner warten. Der jeweilige Gewinner qualifiziert sich für die kommende Spielzeit der schwedischen Eliteklasse. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde müssen in der Abstiegsrunde gegen die vier besten Mannschaften der Hockeyettan antreten, wobei die vier Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der HockeyAllsvenskan spielen dürfen.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout gibt es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime), OTN = Niederlagen nach Verlängerung,  TVH = Torverhältnis

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, ± = Plus/Minus; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
2 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert

Beste Torhüter 
(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

HockeyAllsvenska Finalen 
Die Spiele fanden vom 4. bis zum 10. März statt.

HR = Hauptrunde
Der Karlskrona HK stieg damit erstmals in die Svenska Hockeyligan auf. Der VIK Västerås HK spielte in den Relegationsbegegnungen erneut um den Aufstieg.

Slutspelsserien 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis acht ermittelten in der Slutspelsserien die Teilnehmer an den Relegationsspielen. Die Teams, die nach der regulären Saison die Plätze drei bis sechs belegten, erhielten ihrer Platzierung entsprechend Bonuspunkte. Außerdem durften sie drei der fünf Spiele als Heimmannschaft absolvieren.

Erläuterungen: ,

Relegation 
Die Serien fanden vom 15. März bis zum 2. April statt.

Die Malmö Redhawks und der Rögle BK kehrten in die erste Liga zurück. Der Hauptrundenmeister VIK Västerås HK und der HC Vita Hästen blieben in der HockeyAllsvenskan. Leksands IF stieg aus der Svenska Hockeyligan ab.

Abstiegsrunde 

Erläuterungen: ,

Weblinks 
 Off. Webseite der HockeyAllsvenskan (schwedisch)

2014
Eishockeysaison 2014/15